Vitu peut se référer à :

 Les îles Vitu, un archipel situé au nord-ouest des côtes de la Nouvelle-Bretagne, en Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 Le vitu ou muduapa, une langue austronésienne parlée dans les îles Vitu ;
 Vitu, Witu, Wituland ou Swahililand sont des noms qui désignent un territoire se trouvant sur le continent africain, au Kenya ;
 Auguste Vitu (1823 - 1891), un écrivain et journaliste français ;
 André Vitu (1920 - 2013), un juriste français, théoricien et spécialiste du droit pénal.